Nella storia della marina francese, quattro classi di navi si sono intitolate classe Suffren :

 Classe Suffren (vascello), una classe di vascelli da 90 cannoni dell'inizio del XIX secolo;
 Classe Suffren (incrociatore) – classe di quattro incrociatori pesanti sviluppati per la marina francese nella seconda metà degli anni venti. 
 Suffren (incrociatore) – nave capoclasse della omonima classe.
 Classe Suffren (cacciatorpediniere) –  classe di due cacciatorpediniere lanciamissili sviluppate per la marina francese alla fine degli anni sessanta.
 Suffren (D 602) – nave capoclasse della omonima classe.
 Classe Suffren (sottomarino) – classe di sei sottomarini nucleari d'attacco (SNA) in fase di costruzione per la marina francese, precedentemente chiamata classe Barracuda durante la sua concezione.
 Suffren (S ...) – sottomarino capoclasse della omonima classe.